La télémétrie est une technologie qui permet la mesure à distance et la journalisation d'informations d'intérêt vers le concepteur du système ou un opérateur. Le mot est dérivé des racines grecques tele (à distance) et metron (mesure). Ces systèmes requièrent des instructions et des données à envoyer dans le but de réaliser l'exploitation requise.

Notes et références 

Terminologie de l'informatique